Dove Island ist der Name folgender Inseln:

 Dove Island (Alaska), Vereinigte Staaten von Amerika
 Dove Island (British Columbia), Kanada
 Dove Island (Nunavut), Kanada
 Dove Island (St. Vincent und die Grenadinen), St. Vincent und die Grenadinen
 Dove Island (Queensland), Australien
 Dove Island (Western Australia), Australien